Ferencz Éva (1951–2013) színésznő, énekes
 Ferencz Éva (1964) labdarúgó (Pécsi Fortuna, Pécsi MFC, PVSK)